Christopher Simpson – compositore inglese barocco
Christopher Simpson – tennista inglese

Chris Simpson – giocatore di cricket australiano